Guaraciabense – abitanti di Guaraciaba (Minas Gerais)
Guaraciabense – abitanti di Guaraciaba (Santa Catarina)
Guaraciabense – abitanti di Guaraciaba do Norte